Estação Santa Lucía (Metrô de Santiago) — estação do Metrô de Santiago, Chile
 Estação Santa Lucía (SITVA) — estação do Metrô de Medellín]], Colômbia

Santa Lucía